Atherstone scrisse il lungo poema epico The fall of Niniveh (Distruzione di Ninive) composto di 30 libri. Sua seconda opera magna e poema Israel in Egypt (Israel in Egitto). Le opere di poeta sono scritte in blank verse.

Note

Bibliografia
 The fall of Nineveh, The first six books, by Edwin Atherstone, Baldwin and Cradock, London 1828.
 The fall of Nineveh. A poem by Edwin Atherstone. Second edition: dilligently corrected and otherwise improved. In two volumes, Longmans, Green, Reader and Dyer, London 1868
 Israel in Egypt. A poem by Edwin Atherstone, Longman, Green, Longman and Roberts, London 1861.
 The last days of Herculaneum and Abradates and Panthea. Poems by Edwin Atherstone, Baldwin, Cradock and Joy, London 1821.
 Dramatic works of Edwin Atherstone. Edited by his daughter, Mary Elizabeth Atherstone, E. Stock, London 1888.
 The sea-kings in England: an historical romance of the time of Alfred by the Author of the "Fall of Niniveh", In Three Volumes, Robert Cadell, Edinburgh 1830.
 The handwriting on the wall, a story by Edwin Atherstone, In Three Volumes, Richard Bentley, London 1858.

Collegamenti esterni 
 

Autori romantici